1846 км, 1846-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1846 км — блок-пост Северной железной дороги  в Республике Коми. Код 288051.
 1846 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае. Код 530028.
 1846 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 807717.